Taylor kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Harrison Taylor
 Christopher A. Taylor
 Christopher K. Taylor
 Charlotte De Bernier Taylor (1806–1863) Amerikansk entomolog
 Charlotte M. Taylor (1955–) Amerikansk botaniker
 Dean W. Taylor
 Dwight Willard Taylor (1932–2006) Amerikansk malakolog och paleontolog
 Gary Taylor
 George Taylor (1904–1993), skotsk botaniker
 Herbert Taylor
 J. Mary Taylor
 Mary Ruth Fussel Jackson Taylor
 Michael S. Taylor
 Norman Taylor
 Nigel Paul Taylor
 Peter Geoffrey Taylor
 Peter J. Taylor
 Richard Taylor
 Ronald J. Taylor
 Roy Lewis Taylor
 Robert W. Taylor
 Thomas Taylor (1775–1848), engelsk botaniker 
 Thomas N. Taylor
 William R. Taylor
 William Randolph Taylor

Robotskapade auktorsförkortningar